Pietrele ist ein polnischer bzw. rumänischer Ortsname:
 Pietrele (Budry), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Pietrellen, 1938 bis 1945 Treugenfließ, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Pietrele (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu, Rumänien